Передкарпа́тская нефтегазоно́сная о́бласть () —— нефтегазоносная область на Украине, расположенная на территории Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Входит в состав Западного нефтегазоносного региона Украины.

Характеристика 
Площадь — 14,8 тыс. км². В геологическом плане связана с Передкарпатским прогибом. Залежи нефти относятся к палеогеновым отложениям, природного газа — верхнеюрским, верхнемеловым и миоценовым. Глубина залегания нефтяных месторождений 500-4800 м, газовых — 100-4800 м. В области открыто и исследовано 59 месторождений, в том числе 22 нефтяных, 29 газовых и газоконденсатных, 6 нефтегазоконденсатных. Промышленная добыча нефти начата с 1881 г., природного газа — с 1920 г.

Состав:
 Бильче-Волынский нефтегазоносный район
 Бориславско-Покутский нефтегазоносный район

Литература 
 Шахтёрский энциклопедический словарь, 2004 г.

Незавершённые статьи по геологии
Полезные ископаемые Украины
Месторождения Украины
География Львовской области
География Ивано-Франковской области
География Черновицкой области